Pinang Banjar (Sungai Lilin), een plaats in Indonesië
Pinang Banjar (Gelumbang), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing